En Pologne, Kościanki peut désigner :

 Kościanki, un village du powiat de Słupca, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Kościanki, un village du powiat de Turek, dans la voïvodie de Grande-Pologne.